Burck ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Burck (* 1964), deutsche Schlagersängerin
 Erich Burck (1901–1994), deutscher Altphilologe und Hochschulrektor
 Joachim a Burck (auch Joachim von Burgk; 1546–1610), deutscher Komponist
 Robert John Burck (* 1970), US-amerikanischer Straßenmusiker, siehe The Naked Cowboy
 William Burck (1848–1910), niederländischer Botaniker

Siehe auch:
 Bourque
 Burgk
 Burk (Begriffsklärung)